

Cinema
Merely Mary Ann – film statunitense del 1916 diretto da John G. Adolfi
Merely Mary Ann – film statunitense del 1920 diretto da Edward LeSaint
La casetta sulla spiaggia (Merely Mary Ann) – film statunitense del 1931 diretto da Henry King

Teatro
Merely Mary Ann – opera teatrale di Israel Zangwill